Лас Гранхас има више значења:

 Лас Гранхас, Санта Елена (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Гранхас (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Гранхас, Колонија Мадеро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Гранхас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Гранхас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гранхас (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гранхас (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гранхас, Лос Коседорес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гранхас, Емпорио Ногалеро (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Гранхас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Гранхас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Гранхас (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гранхас (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гранхас (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гранхас, Ел Прогресо (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гранхас (Пунгарабато), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гранхас (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Гранхас, Лас Трохас (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гранхас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гранхас, Лас Галерас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гранхас (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гранхас, Куескомата (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Гранхас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Гранхас (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гранхас (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Гранхас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гранхас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гранхас (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гранхас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику